Tannenwalde ist der Name folgender Orte:

 Tannenwalde, deutscher Name von Tschkalowsk (Kaliningrad), Stadtteil von Kaliningrad
 Tannenwalde im Regierungsbezirk Gumbinnen, Gemeinde im Landkreis Schloßberg (Ostpr.), heute verschwunden